est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide pentanoïque ou acide valérique, numéro CAS 
 acide 2-méthyl butanoïque, numéro CAS  ou , racémique
 acide (2R)-(–)-2-méthyl butanoïque, numéro CAS 
 acide (2S)-(+)-2-méthyl butanoïque, numéro CAS 
 acide isovalérique ou acide 3-méthyl butanoïque, numéro CAS 
 acide pivalique ou acide 2,2-diméthyl propanoïque, numéro CAS 

 Ester
 formiate de n-butyle, numéro CAS 
 acétate de propyle, numéro CAS 
 acétate d'isopropyle, numéro CAS 
 propanoate d'éthyle, numéro CAS 
 butanoate de méthyle, numéro CAS 

 other
 Alcool tétrahydrofurfurylique, numéro CAS